Гео́ргий До́мрачев:
 Домрачев, Георгий Алексеевич (1936—2017) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН (1991).
 Домрачев, Георгий Владимирович (1894—1957) — советский ветеринар, специалист по ветеринарной рентгенологии и диагностике болезней лошадей, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).